Крашнево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Крашнево — деревня в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Крашнево — деревня в Глинковском районе Смоленской области.